Vivian McGrath ha sconfitto John Bromwich per 6–3, 1–6, 6–0, 2–6, 6–1.

Teste di serie
 Jack Crawford (semifinali)
 Adrian Quist (quarti di finale)
 Vivian McGrath (Campione)
 John Bromwich (finalista)
 Donald Turnbull (quarti di finale)
 Abel Kay (quarti di finale)
 Harry Hopman (semifinali)
 Leonard Schwartz (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1937